

Вортінгтон — місто, штат Індіана
 Вортінгтон — місто, штат Айова
 Вортінгтон — місто, штат Кентуккі
 Вортінгтон — місто, штат Массачусетс
 Вортінгтон — місто, штат Міннесота
 Вортінгтон — місто, штат Огайо
 Вортінгтон — місто, штат Пенсільванія
 Вортінгтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Вортінгтон — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Вортінгтон (прізвище)